Reihs ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Reihs (1894–1978), österreichischer Verbandsfunktionär
 Hill Reihs-Gromes (1910–1987), österreichische Kostümbildnerin bei Bühne und Film
 Michael Reihs (* 1979), dänischer Radsportler

Siehe auch:
 Reis (Begriffsklärung)
 Reiss
 Reiß
 Reisz
 Rais
 Rice